Asing ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Asing (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Asing (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

in Österreich:
 Asing (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil der Marktgemeinde Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Asing (Gemeinde Steegen), Ortsteil der Gemeinde Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:

Assing